

Patronyme 

 Jean-Baptiste Santerre (1651-1717), peintre français ;
 Jean-Baptiste Lourdet de Santerre (1732-1815), librettiste français ;
 Antoine Joseph Santerre (1752-1809), révolutionnaire français.

Toponyme 

 Santerre, région naturelle de France située en Picardie ;
 Beaucourt-en-Santerre, commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie ;
 Beaufort-en-Santerre, commune française située sur le plateau du Santerre, dans le département de la Somme et la région Picardie ;
 Cayeux-en-Santerre, commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie ;
 Rosières-en-Santerre, commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie.

Voir aussi 
Jean sans Terre
Un monde sans terre
Mouvement des sans-terre